Die Saison 2008/09 im CEV-Pokal begann mit der ersten Runde am 4. November 2008 und endete mit dem Finale am 15. März 2009. Asystel Volley Novara gewann das Finale in eigener Halle gegen den russischen Vertreter Uralochka NTMK Jekaterinburg. Die Roten Raben Vilsbiburg belegten den vierten Rang.

Modus 
Der Wettbewerb wurde im KO-System ausgetragen. Von der ersten Runde bis zum Achtelfinale gab es Hin- und Rückspiele. Die Sieger des Viertelfinales qualifizierten sich für das Final Four in Novara.

Teilnehmer

Spielplan 

Entscheidungssatz: Pančevo – Tscherkassy 15:13

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)

2008 Frauen
Volleyballsaison 2008/09
Frauenvolleyball-Wettbewerb für Vereinsmannschaften